

Patronymie
 Alessandro Budel (1981- ) est un footballeur italien

Toponymie

 Budel est un village

 Budel est un village

Homonymie de localités